Az alábbi lista Magyarország 300 fő/km²-nél nagyobb népsűrűségű településeit sorolja fel a KSH 2012. évi adatai szerint.

Források 

Magyarország települései
Magyarországi közigazgatási rekordok